Europese weg 471
 Mono- en diglyceriden van vetzuren, zie Lijst van E-nummers